Lino Lavista, eigentlich Pasquale Lavista, (* 31. Mai 1977 in Foggia) ist ein in der Schweiz lebender italienischer Musiker.

Seine Familie emigrierte 1982 in die Schweiz nach Buchs im Kanton Aargau. In seiner Jugend besuchte er mehrere Gesangsschulen und hatte kleinere Auftritte. 2003 trat er unter dem Namen „Pasquale“ erstmals vor grösserem Publikum auf, so unter anderem im Rahmen eines „Showcase-Auftrittes“ am Open Air Buchs. Seinen ersten TV-Auftritt in Italien hatte er 2004. Ab 2004 nannte sich Pasquale fortan „Lino Lavista“. 2007 gewann Lino mit dem Song „Balla Bella“ zweimal hintereinander bei Stagovia contest und veröffentlicht im selben Jahr sein Debüt-Album „Emozione diversa“. Im Jahr 2008 gründete Lino sein eigenes Musiklabel „Music Evolution“ und produzierte für verschiedene Künstler. 2009 lanciert Lino Lavista den Italo Rapper „Don Max“. Im selben Jahr produziert der Italodance Produzent Marriuch für Lino Lavista eine kommerzielle Dance Version „cantare“. Dieses Lied wurde in Italien vorerst auf eine Dance Compilation „Dance Day Time“ mit 40 000 Kopien gepresst und danach als Single mit über 20 000 Auflagen verkauft.

Weblinks 
 Website des Künstlers

Einzelnachweise 

Sänger
Musiker (Italien)
Musiker (Schweiz)
Italiener
Geboren 1977
Mann